Touré – giornalista, critico musicale e scrittore statunitense